Mucius Scaevola byl římský patricijský rod. Jméno Scaevola znamená „levoruký“. Jeho nositeli byli:

 Gaius Mucius Scaevola – římský voják ze 6. stol. př. n. l., legendární zakladatel rodu, který přišel o pravou ruku ve válce s Etrusky
 Quintus Mucius Scaevola – praetor ve 3. stol. př. n. l.
 Publius Mucius Scaevola – římský konzul ve 2. stol. př. n. l.